Женская сборная Уругвая по хоккею на траве () — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Уругвай на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Федерация хоккея на траве Уругвая (, ).

Сборная занимает (по состоянию на 6 июля 2015) 29-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 21-е место (выбыли во 2-м раунде)
 2014/15 — 19-е место (выбыли в полуфинальном раунде)

Панамериканские игры 
 1987—1999 — не участвовали
 2003 — 
 2007 — 7-е место
 2011 — не участвовали
 2015 — 5-е место

Панамериканский чемпионат 
 2001 — 4-е место
 2004 — 4-е место
 2009 — не участвовали
 2013 — 6-е место
 2017 — квалифицированы

Чемпионат Южной Америки 
 2003 — 
 2006 — 
 2008 — 
 2010 — 
 2013 —

См. также 
 Мужская сборная Уругвая по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Federacion Uruguaya de Hockey sobre Cesped (официальный сайт Федерации хоккея на траве Уругвая; в веб-архиве web.archive.org)
 URUGUAY | FIH (страница Уругвая на официальном сайте ФИХ)

Уругвай
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Уругвае